Инзовка — река в России, протекает в Нейском районе Костромской области. Устье реки находится в 34 км по правому берегу реки Кондоба. Длина реки составляет 11 км. В 2,5 км от устья принимает справа реку Пырмаз.

Инзовка начинается в лесу к юго-западу от посёлка Октябрьский. Течёт по ненаселённому лесу на юго-запад.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000016539
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001653
 Код бассейна — 08.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 2,5 км: река Пырмаз (пр)

Примечания 

Реки Нейского района
Бассейн Неи